KTM (Kronreif Trunkenpolz Mattighofen), un constructeur de motos autrichien.
 KTM éditions, une maison d'édition française.
  KTM acronyme de la compagnie de chemin de fer nationale de la Malaisie.